Адельрам:

 Аледрам I — граф де Труа с 820, граф Барселоны, Ампурьяса и Руссильона с 850, маркиз Готии с 849
 Аледрам II — граф Лаона (Лана), советник короля Людовика II Заики в 877 году